Елбоу Лејк има више значења:
 Елбоу Лејк (округ Бекер, Минесота)
 Елбоу Лејк (округ Грант, Минесота)